Валерий Николаевич Есенков — русский писатель, автор биографических и исторических романов. Родился 25 сентября 1935 года в Ярославле. Умер после продолжительной болезни 8 апреля 2020 года. Похоронен на кладбище рядом со своим дедом, священнослужителем, в селе Рождественное Некрасовского района Ярославской области.

Отец, Есенков Николай Михайлович, командир Красной Армии из потомственных крестьян, участник Великой Отечественной войны, орденоносец. Мать, Зоя Сергеевна Синицына-Богородская, из потомственных служителей церкви. В 1958 году окончил историко-филологический факультет Ярославского пединститута с красным дипломом, после окончания по распределению был направлен учителем в с.Унда Балейского р-на Читинской области, после возвращения в Ярославль, работал учителем, журналистом, преподавателем театрального и культурно-просветительного училищ. В 1988 году вышел на пенсию, полностью посвятив себя литературе. Живёт в родном городе. За годы литературной работы были опубликованы следующие произведения:

Произведения 
1.     Железная зима. Повесть о Тютчеве. Альманах Истоки, 1982, Москва. Тираж 75 000 экз. 

2.     Совесть. Повесть о Гоголе. Журнал Подъём №№ 4,5, 1983,  Воронеж

3.     Отпуск. Повесть об И.А. Гончарове. Журнал Волга, №№ 8,9, 1983, Саратов 

4.     Отпуск. Повесть об И. А. Гончарове. — М.: Современник, 1985. Тираж: 100 000 экз. ISBN 5-270-00393-7

5.     Три дня в августе. Повесть о Достоевском. Журнал «Север», №1,2, 1987 г., Петрозаводск 

6.     Три дня в августе. Повесть о Достоевском. — М.: изд-во Современник, 1989 г., 75000. экз. ISBN 5-270-00393-7

7.     Дуэль четырёх.  Повесть о Грибоедове. Журнал Грани № 171, 1994 г., Франкфурт-на-Майне

8.    Рыцарь, или легенда о Михаиле Булгакове. — М.: Классика, 1997. — 800с. Тираж: 11000 экз. ISBN: 5-89073-007-X

9.    Совесть. Исторический роман о Н. В. Гоголе. — М.: Армада, 1998. Тираж 13500 экз. ISBN 5-7632-0660-6

10.  Игра. Повесть о Достоевском.—М.: Армада ,1998 г., 7000 экз. ISBN: 5-7632-0762-9 

11.  Жребий. Повесть об Иване Грозном. Журнал Русский путь №1, 2003 г.,  Ярославль

12.  Дуэль четырёх. Исторический роман об А. С. Грибоедове. — М.: Армада, 2004. Тираж 7000 экз. ISBN: 5-17-022229-7

13.  Кромвель. Восхождение. —  М.: АСТ, 2004.Тираж: 5000 экз. ISBN 5-17-023237-3. 

14.  Генрих VIII. Казнь. — М.: АСТ, 2005.Тираж: 5000 экз. ISBN 5-17-029189-2. 

15.  Удивительные приключения авантюриста, коммерсанта, дипломата, шпиона, издателя и драматурга Пьера Огюстена 

      Карона де Бомарше.  Ярославль, 2005, 369с., ISBN: 5-91065-019-X  

16.  Иоанн царь московский Грозный. В 2-х томах, Ярославль, том 1=369с., том 2=338с., 2005г., ISBN: 5-88610-076-7

17.   Ярослав Мудрый, г. Ярославль, 2007. 155с. Тираж 3000 экз. ISBN: 5-91065-006-8

18.   Царь. Об Иване Грозном.—М.: Астрель», 2010. Тираж 4000 экз. ISBN: 978-5-17-062592-5

19.  Страсти по Булгакову. В 2-х томах. — М.: Раритет, 2016. Тираж 1000 экз. ISBN: 978-5-85735-193-2, 978-5-85735-195-6, 978-5-85735-197-0

20.  Повесть о молодом Тургеневе. Журнал Подъем, 2018, № 10. Воронеж.

21.  39-й роковой. — М.: Раритет, 2018. Тираж 1000 экз. ISBN 978-5-85735-207-6

22.  Смерть Грозного. Журнал Подъем, 2019, № 12. Воронеж.

Ссылки

 Автобиография В. Н. Есенкова в журнале Русский путь.
Вадим Кожинов, Отзыв о рукописи Валерия Есенкова «Совесть».

Примечания 

Русские писатели по алфавиту
Писатели России XX века
Русские писатели XX века
Писатели России по алфавиту
Писатели СССР
Выпускники ЯГПУ
Персоналии:Ярославль